Léon Lichtlé (1941-), est une ancienne personnalité politique marquisienne.
 Joël Pierre Emile Lichtlé (1936-), est un scénariste, réalisateur, acteur et romancier français.

Patronyme français